Slovo Solvay najdeme pod těmito hesly:

 Ernest Solvay (1838-1922) – belgický chemik, průmyslník a filantrop
 Mount Solvay – hora v Antarktidě, pojmenovaná podle mecenáše expedice (Ernest John Solvay)
 Hôtel Solvay – secesní dům v belgické metropoli Bruselu na Avenue Louise (č. p. 81)
 Solvay (firma) – nadnárodní chemický koncern
 Solvay (planetka) – planetka č. 7537 objevená v roce 1996
 Solvayův proces – metoda na přeměnu chloridu sodného na uhličitan sodný za použití amoniaku
 Solvayovy lomy – bývalé vápencové lomy v Českém krasu u obce Svatý Jan pod Skalou
 Solvayův lom (Křižany) – bývalý vápencový lom u obce Křižany, v oblasti Ještědského hřbetu

podobná slova
 Solva – více významů